Salzachbrücke bezeichnet 
 allgemein jede Brücke über die Salzach

 im Speziellen die fünf zwischen Bayern und Österreich länderübergreifenden Brücken
 die Salzachbrücke (Burghausen–Ach) (ortsüblich auch Alte Salzachbrücke genannt)
 die Salzachbrücke (Burghausen–Wanghausen) (ortsüblich auch Grenzbrücke oder Neue Salzachbrücke genannt)
 die Salzachbrücke (Tittmoning–Ettenau)
 die Salzachbrücke (Laufen–Oberndorf) (ortsüblich neben Salzachbrücke auch Länderbrücke genannt)
 den Fußgängersteg Laufen–Oberndorf, siehe Europasteg

SALZACHbrücke ist
 eine in der Salzburger Gemeinde Dorfbeuern erscheinende Gratis-Zeitschrift

Siehe auch
 Brücken Salzburgs